Portobello bzw. Porto Bello steht für:

 Portobello (Dublin), ein Stadtteil von Dublin
 Portobello (Edinburgh), ein Stadtteil von Edinburgh
 Portobello (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Portobello (Sardinien), Gegend im Norden Sardiniens
 Portobello, ein Gebiet in Wolverhampton, England
 Porto Bello (Maryland), ein historisches Haus in Drayden, Maryland (NRHP ID-Nr. 72001486)
 Porto Bello (Virginia), das Jagdgut von John Murray, 4. Earl of Dunmore in Virginia (NRHP ID-Nr. 73002068)
 Portobellopilz oder Portobello-Champignon, meist großhütige Zucht-Champignon
 Portobello Road, Straße im Londoner Stadtteil Notting Hill

Siehe auch:
 Portobelo, Stadt in Panama